James Harris puede referirse a:

 James Harris (1709-1780), gramático inglés, sobrino del  conde de Shaftesbury.
 James Harris (Salisbury, 1746 - 1820), diplomático británico.
 James B. Harris (1928), productor cinematográfico asociado con Stanley Kubrick.
 James L. Harris, cornetista estadounidense de jazz.
 James Andrew Harris (1932), químico nuclear estadounidense, codescubridor de los elementos químicos rutherfordio y dubnio.
 James Harris (1950), conocido como “Kamala”, luchador participante en torneos de la Continental Wrestling Association.
 James Harris III (1959), componente del dúo musical de rhythm and blues Jimmy Jam y Terry Lewis.